Гран-при Бахрейна 2006 года (официально называется III Gulf Air Bahrain Grand Prix) — гонка Формулы-1, проходившая на Международном автодроме Бахрейна в Сахире, Бахрейн 12 марта 2006 года. 57-круговая гонка открывала сезон Формулы-1 2006 года и была третьей в истории Гран-при Бахрейна. Победу одержали действующие чемпионы — испанец Фернандо Алонсо и французская команда Renault. Михаэль Шумахер и его команда Ferrari начали последний для немца сезон (до его возвращения с Mercedes в 2010 году) со второго места. Кими Райкконен из McLaren финишировал на третьей позиции, несмотря на последнее место в квалификации.

Гонка стала первым Гран-при для будущего чемпиона мира Нико Росберга, сына Кеке Росберга, также чемпиона. Нико поставил самый быстрый круг гонки в 20 лет и 258 дней, став самым молодым обладателем быстрого круга до тех пор, пока Макс Ферстаппен не показал свой первый быстрый круг в 19 лет на Гран-при Бразилии 2016 года. Это была также дебютная гонка для команд BMW Sauber, Toro Rosso, Midland F1 и Super Aguri, и гонщиков Скотта Спида и Юдзи Иде.

Квалификация 
Квалификацию выиграл Михаэль Шумахер, его партнёр Фелипе Масса поделил с ним первый ряд стартового поля, отстав от Шумахера всего на 0,047 секунды. Действующий чемпион мира Фернандо Алонсо занял 4-е место. По его словам причиной этого результата явилась его собственная ошибка. 
Кими Райкконен в первой же части квалификации сошёл из-за поломки подвески и стартовал с последнего 22-го места.

|}

Гонка 
Основным украшением гонки явилась дуэль чемпионов мира Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо. Шумахер стартовал с поул-позиции и удерживал лидерство до 2-го пит-стопа. Фернандо Алонсо выбрал ту же стратегию, но оба раза заезжал в боксы позже Михаэля. Это позволило ему создать небольшой отрыв, и после 2-го пит-стопа испанец выехал на трассу сразу перед Шумахером. Отстояв позицию несмотря на непрогретую резину, Алонсо слегка оторвался и сохранял небольшое преимущество вплоть до финиша.

Кими Райкконен сумел прорваться на пьедестал почёта с последнего места. За первые несколько кругов он поднялся на 11-е место, но затем застрял за машиной Жака Вильнёва: McLaren финна был заправлен на 30 кругов и на тяжёлой машине было сложно атаковать BMW Вильнёва. Остальные позиции Кими выиграл не за счёт обгонов, а благодаря одному пит-стопу (помимо Дэвида Култхарда он был единственным, кто пошёл на 1 дозаправку). После пит-стопа Райкконен шёл на 3-м месте, но его быстро догнал и попытался атаковать Дженсон Баттон на более быстрой Honda. Райкконену удалось удержать англичанина позади себя и финишировать на подиуме.

Также впечатляющий прорыв продемонстрировал дебютант гонок Формулы-1 Нико Росберг: на первом круге он столкнулся со своим партнёром по команде Марком Уэббером и был вынужден отправиться в боксы для замены переднего антикрыла. Однако затем он совершил множество обгонов и сумел закончив гонку на 7-м месте. Кроме того, Нико Росберг поставил лучший круг (1:32,408) в первой же своей гонке, что случилось в третий раз в истории Формулы-1.

Неплохо выступили гонщики команды Toro Rosso, финишировав на 11-м и 13-м месте. Это в очередной раз заставило руководителей Midland высказаться насчёт V10, которые использует команда Toro Rosso.

Фелипе Масса, стартовав со 2-го места, смог финишировать лишь 9-м. Преследуя Фернандо Алонсо, обогнавшего его на старте, Масса ошибся на входе в первый поворот и вылетел на гравий. Машина не заглохла, но резина была повреждена, и Фелипе пришлось ехать в боксы для её замены. На пит-стопе возникла проблема с механизмом закрутки гаек, поэтому остановка длилась больше 40 секунд и отняла у бразильца шансы на очки.

|}

Лучший круг: Нико Росберг — 1:32,406, на 42-м круге.

В гонке лидировали: Михаэль Шумахер 1—15, 24—35 (27); Фернандо Алонсо 16—19, 36—39, 41—57 (25); Хуан Пабло Монтойя 20—23 (4); Дженсон Баттон 40 (1).

У Дэвида Култхарда сгорел мотор на круге возвращения в боксы сразу после гонки, поэтому шотландец будет стартовать на Гран-при Малайзии на 10 позиций ниже своего квалификационного результата.

Ник Хайдфельд получил предупреждение от сьюардов FIA за некорректную борьбу с Дэвидом Култхардом, когда он вынудил шотландца съехать с трассы на траву.

 Нико Росберг стал самым молодым гонщиком Формулы-1, поставившим лучший круг в гонке.
 Нико Росберг стал третьим в истории Формулы-1 дебютантом, поставившим лучший круг в своей первой гонке.
 Гран-при Бахрейна стал первым Гран-при после перехода на моторы V8.
 На Гран-при Бахрейна впервые была проведена квалификация нового формата (3 сессии с выбыванием гонщиков, показавших наиболее слабые результаты).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 После гонки — комментарии гонщиков и руководителей команд.
 2006 Bahrain Grand Prix — результаты Гран-при Бахрейна на официальном сайте Формулы-1.

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2006 году
Формула-1 в сезоне 2006
Март 2006 года
2006 год в Бахрейне